Valeria Bruni Tedeschi
José Tedeschi
Marcela Tedeschi
Carla Bruni Tedeschi
Ou ainda:
Lithophyllum tedeschii

Desambiguações de sobrenomes